Aerogal - ekwadorska linia lotnicza z siedzibą w Quito.

Ekwadorskie linie lotnicze